El nombre Allison ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Tormenta tropical Allison (1989);
 Huracán Allison (1995);
 Tormenta tropical Allison (2001). 

en:Hurricane Dean (disambiguation)